Tadini, est une localité de Croatie située en Istrie

Patronyme  
 Arcangelo Tadini
 Ercole Oldofredi Tadini
 Mario Tadini
 Placido Maria Tadini

Homonymie de patronyme